Modell K oder Model K steht für:

 Henderson Model K, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model K
 Wright Model K, Flugzeug der Brüder Wright

Automodelle:
 Cadillac Model K, siehe Cadillac Model B #Ableitungen des Model B
 Ford Modell K
 Lincoln Modell K
 Mason Model K
 Mercedes-Benz Modell K, siehe Mercedes 24/100/140 PS
 Packard Modell K
 Yellow Cab Model K, Taximodell von Yellow Cab

Siehe auch:
 Baureihe K (Begriffsklärung)
 Klasse K (Begriffsklärung)
 K-Serie (Begriffsklärung)
 Typ K (Begriffsklärung)